* Бак Роджерс — герой произведений Филипа Нолана. Также может иметься в виду:
 «Бак Роджерс» — серия фильмов 1939 года о Баке Роджерсе.
 
 «Бак Роджерс» — песня группы Feeder. Брендан «Бак» Роджерс — североирландский футболист и тренер.